Перкун:
 Перкун, Анатолий Сафронович (род. 1936) — Герой Социалистического Труда.
 Перкун, Георгий Васильевич (1916—1983) — балетмейстер, цирковой режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Перкун, Маргарита Георгиевна (1957—1981) — балерина, солистка ансамбля «Классический балет», лауреат IV Международного конкурса артистов балета (1981).
 Перкун (, ) — главный бог литовцев и латышей, бог громовник.